Il campionato di Serie A2 2007-2008 è stata la 10ª edizione della categoria. La stagione regolare ha preso avvio il 22 settembre 2007 e si è conclusa il 19 aprile 2008, prolungandosi fino al 7 giugno 2008 con la disputa delle partite di spareggio.

Partecipanti 
Nella lista delle formazioni iscritte emergono alcuni cambiamenti rispetto a quanto decretato dal campo nella stagione precedente. Tre società di quelle aventi diritto non presentano domanda di iscrizione: Cornedo e Romagna ripartono dalle categorie regionali mentre l'Ariccia Colleferro confluisce nella Lazio, cedendo contestualmente il proprio titolo sportivo al Città di Latina. A prenderne il posto sono l'A.T.S. Città di Quartu (sconfitta nei play-out della stagione precedente) e il Giovinazzo. Il Futsal Vesevo cambia denominazione in Napoli Vesevo. Le regioni più rappresentate sono la Campania e il Lazio con quattro formazioni ciascuna, seguite da Emilia Romagna, Puglia, Sardegna e Veneto con tre. Abruzzo, Piemonte e Umbria iscrivono due formazioni a testa mentre Marche e Valle d'Aosta una sola.

Girone A

Classifica

Verdetti 
 Cagliari promosso in Serie A 2008-09.
 Ciriè, Aosta e, dopo i play-out, Reggiana retrocesse in Serie B 2008-09.
 Cadoneghe cede il titolo sportivo al neonato Sporting Marca.

Girone B

Classifica

Verdetti 
 Napoli Barrese promossa in Serie A 2008-09.
 Latina e Raiano retrocessi in Serie B 2008-09.
 Polizia Penitenziaria ripescato in Serie A; Giovinazzo retrocesso in Serie B dopo i play-out ma successivamente ripescato.

Play-off

Formula 
Si qualificano al turno successivo le squadre che, al termine delle due gare, avranno ottenuto il maggior punteggio o, a parità di punteggio, quelle che avranno realizzato il maggior numero di reti. In caso di ulteriore parità saranno disputati due tempi supplementari da 5' ciascuno, al termine dei quali, se perdurasse ancora la parità, sarà ritenuta vincente la squadra con la migliore posizione in classifica al termine della stagione regolare. Le formazioni vincenti i play-off dei due gironi accedono agli spareggi contro le squadre di Serie A. Gli incontri si sono giocati dal 28 aprile al 10 maggio 2008.

Girone A

Girone B

Play-out Serie A2 / Play-off Serie B

Girone A

Girone B

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Campionato italiano di calcio a 5 Serie A2
Calcio a 5 nel 2007
Calcio a 5 nel 2008